Emmanuel Parraud
Paul Parraud